Разъезд 98 — название населённых пунктов в Казахстане:

 Разъезд 98 — разъезд в Рыскуловском районе Жамбылской области, упразднён в 2019 г.
 Разъезд 98 — разъезд в Казалинском районе Кызылординской области, упразднён в 2018 г.